Il suo debutto avviene nel 1952, all'età di 49 anni, sotto la regia di John Ford in Un uomo tranquillo in un ruolo minore. Solo 5 anni dopo, nel 1957, torna a recitare nel secondo film ancora sotto la regia di Ford in Storie irlandesi, chiamato a interpretare un ruolo ancor più minore di quello precedente. Dopo quest'ultimo film non recitò più e morì nel 1968.

Collegamenti esterni